Mesium čaveja tari Jugoslavija (Ja sam momče iz Jugoslavije) é um álbum de estúdio de 1983 do cantor sérvio Šaban Bajramović com o conjunto Naissus Braće Petrović.

Lista de faixas 
Todas as composições por Šaban Bajramović.

Álbuns de 1983